Шаргород:

 Шаргород — город районного значения в Винницкой области Украины.
 Шаргород — арт-фестиваль современного искусства в городе Шаргород (Украина).